Бериллийникель — интерметаллид никеля и бериллия с формулой BeNi, серебристо-серые кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Бериллийникель обладает большой областью гомогенности (48,4÷60 ат.% Be) и образует серебристо-серые кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P m3m,
параметры ячейки a = 0,2604÷0,2631 нм, Z = 1 в зависимости от состава,
структура типа хлорида цезия CsCl.

Применение 
 Компонент разнообразных сплавов.

Примечания 

бер
ник